Het ATP-toernooi van Miami 2007 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2007) werd gespeeld van 21 maart tot en met 1 april 2007. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center bij Crandon Park in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2007 trok 288.025 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Miami
ATP-toernooi van Miami